Кривецький Борис Филимонович (Крживецький) — український і російський театральний діяч, режисер. Створив український психологічно-реалістичний театр «Державний драматичний театр»
 Кривецький Микола Миколайович — український перекладач, есперантист
 Кривецький Ігор Ігорович — український політик правого спрямування, народний депутат України VII-го скликання
 Кривецький Михайло Єремійович — український громадсько-політичний діяч, економіст за фахом
Прізвища